In dieser Liste von Orgeln in Oberfranken sind historische (älter als 100 Jahre), größere (mehr als 25 Register) und beachtenswerte Orgeln in Oberfranken verzeichnet.

Orgelliste

Siehe auch 
 Liste von Orgelbauern
 Portal:Orgel

Literatur 
 
 
 Michael Bernhard (Hrsg.): Orgeldatenbank Bayern Version 5 (2009)

Weblinks 

 Organ index: Oberfranken

Einzelnachweise und Anmerkungen 

!
Oberfranken, Liste der Orgeln in Oberfranken
Orgeln Oberfranken